David Prowse (1935-2020), body-builder et acteur britannique ;
 James Ward-Prowse (1994-), footballeur anglais ;
 Juliet Prowse (1936-1996), actrice et danseuse d’origine indienne ;
 Thomas William Lemuel Prowse (1888-1973), homme politique canadien.